Middlesex pode designar:
 Middlesex, um dos 39 condados históricos de Inglaterra

Middlesex é ainda o nome de diversos condados dos Estados Unidos:

 Condado de Middlesex (Connecticut)
 Condado de Middlesex (Massachusetts)
 Condado de Middlesex (Nova Jérsei)
 Condado de Middlesex (Virgínia)

Existe também no Canadá um condado de Middlesex:
 Condado de Middlesex (Ontário)

E um condado histórico na Jamaica:
 Middlesex (Jamaica)

Desambiguações de topônimos